Coccobotrys is een voormalig geslacht van schimmels behorend tot de familie Agaricaceae. De soorten zijn echter overgeheveld naar het geslacht Leucoagaricus.

Agaricaceae
Schimmelgeslacht